Джим Маккензі (,  3 листопада 1969, Ґалл-Лейк) — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року в ЗХЛ виступами за клуб «Мус-Джо Ворріорс».

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 73-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Даллас Старс», «Піттсбург Пінгвінс», «Вінніпег Джетс», «Фінікс Койотс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Вашингтон Кепіталс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Нашвілл Предаторс».

Загалом провів 931 матч у НХЛ, включаючи 51 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Спрингфілд Індіанс» — 1991.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 2003.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»